Кубок ПФЛ 2010 — 8-й розыгрыш Кубка ПФЛ, который проходил с 9 по 15 ноября 2010 года на стадионе «Лужники» в Москве.

Участники 
Победители зональных турниров Второго дивизиона сезона 2010 года:
 «Торпедо» (Владимир) — зона «Запад»
 «Торпедо» (Москва) — зона «Центр»
 «Черноморец» (Новороссийск) — зона «Юг»
 «Газовик» (Оренбург) — зона «Урал-Поволжье»
 «Металлург-Енисей» (Красноярск) — зона «Восток»

Результаты матчей

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Итоговая таблица

Бомбардиры

Лучшие игроки 
 Лучший игрок — Беслан Аджинджал («Торпедо» Москва)
 Лучший вратарь — Александр Агапов («Черноморец»)
 Лучший защитник — Максим Грошев («Газовик»)
 Лучший полузащитник — Барсег Киракосян («Металлург-Енисей»)
 Лучший нападающий — Дмитрий Вязьмикин («Торпедо» Владимир)

Примечания

Ссылки 
 Кубок ПФЛ 2010 на сайте ПФЛ

2010
Футбол в России в 2010 году